Alder ist der Familienname folgender Personen.

 Albert Alder (1888–1980), Schweizer Mediziner und Hämatologe
 André Alder (* 1968), deutscher Künstler
 Arthur Alder (1898–1968), Schweizer Mathematiker und Versicherungsrechtler
 Bernie Alder (1925–2020), US-amerikanischer Physiker
 Charles Romley Alder Wright (1844–1894), englischer Chemiker
 Christian Alder (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Claudius Alder (* 1938) Schweizer Politiker (LdU)
 Cosmas Alder (1497–1553), Schweizer Komponist
 Dominik Alder (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Don Alder (* 1956), kanadischer Gitarrist
 Esther Alder (* 1958), Schweizer Politikerin (GPS/Grüne)
 Fredi Alder (1943–2022), Schweizer Lehrer und Politiker (SP)
 Guillermo Alder (* 1971), argentinischer Skilangläufer
 Hans Alder (1922–1982), Schweizer Politiker
 Inés Alder (* 1970), argentinische Skilangläuferin
 Jakob Alder (1915–2004), Schweizer Volksmusikant
 Janine Alder (* 1995), Schweizer Eishockeyspielerin
 Jens Alder (* 1957), dänisch-schweizerischer Manager
 Jim Alder (* 1940), britischer Marathonläufer
 John Charles Alder (* 1944), als Twink bekannter englischer Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Schauspieler
 Joshua Alder (1792–1867), Zoologe
 Julian Alder (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Ken Alder (* 1959), US-amerikanischer Historiker
 Kurt Alder (1902–1958), deutscher Chemiker
 Louise Alder, britische Opernsängerin (Sopran)
 Markus Alder (* 1966), deutscher Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr
 Michael Alder (1940–2000), Schweizer Architekt
 Nele Alder-Baerens (* 1978), deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin
 Oscar Alder (1870–1943), Schweizer Chefredaktor, Verwalter, Journalist und Politiker

 Ray Alder, US-amerikanischer Metal-Sänger
 Robert Alder (1796–1873), englischer Pfarrer
 Steve Alder (1950–1997), britischer Schauspieler
 Thomas Alder (1932–1968), deutscher Schauspieler
 Ulrich Alder (1922–2014), Schweizer Volksmusiker
 Victor Alder (1877–1948), österreichischer Chemiker und Industrieller
 Walter Alder (* 1952), Schweizer Volksmusikant